Заслуженный работник культуры России — почётное звание:
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (учреждено в 1995 году).
 Заслуженный работник культуры РСФСР (учреждено в 1964 году).